Святск — название населенных пунктов:

Белоруссия 
 Святск — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Россия 
 Святск — село в Новозыбковском районе Брянской области, упразднено в 2006 г.